Domien kan verwijzen naar een jongensnaam (Dominicus) of een radioprogramma:
Domien Camiel De Rop
Domien Cracco, een Belgisch priester
Domien De Gruyter, een Belgisch acteur en regisseur
Domien Ingels, een Belgisch beeldhouwer en schilder
Domien Jacob, een Belgisch gymnast
Domien Sleeckx, een Vlaams taalkundige, journalist en schrijver
 Domien Verschuuren, een Nederlands radiopresentator
 Domien (2006), een radioprogramma uit 2006-2007
 Domien (2016), een radioprogramma vanaf 2016